Edmund Leser ist der Name folgender Personen:

* Edmund Leser (Abt) (1729–1786), Abt der Abtei Marienstatt
 Edmund Leser (Mediziner) (1853–1916), deutscher Chirurg